Booze steht für:
 Booze (North Yorkshire), Weiler in England

Personen:
 Bea Booze (1920–1975), US-amerikanische Rhythm-and-Blues- und Jazzsängerin
 Tyrone Booze (* 1959), US-amerikanischer Boxer
 William Samuel Booze (1862–1933), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Booz
 Buhs
 Buus (Begriffsklärung)